Saltsjöbaden kan syfta på:

Saltsjöbaden – en tätort i Nacka kommun
Saltsjöbadens köping –  en tidigare kommun (köping) i Stockholms län 1909–1971
Saltsjöbadens församling – en församling i Värmdö kontrakt i Stockholms stift 1913–
 Saltsjöbadens distrikt – ett distrikt i Nacka kommun och Stockholms län 2016–
Saltsjöbadens station – slutstationen på ena grenen av Saltsjöbanan
Saltsjöbadsavtalet – arbetsmarknadsavtal i Sverige som skrevs på 1938